Landeryds kyrka kan syfta på: 

Landeryds kyrka, Småland – mellan Hyltebruk och Smålandsstenar, Växjö stift
Landeryds kyrka, Östergötland – sydöst om Linköping, Linköpings stift